Floto ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Floto (* 1956), deutscher Mediziner und Wissenschaftsjournalist
 Florian Floto (* 1988), deutscher Bogenschütze
 Gisela Floto (* 1946), deutsche Fotografin und Künstlerin
 Hartwig Floto (1825–1881), deutscher Historiker
 Wilhelm Floto (1812–1869), deutscher Komödienautor

Siehe auch: Flotho, Flotow, Vlotho